В программировании:
 Функтор (функциональный объект) — объект, который можно использовать как функцию.
 Функтор — параметрический модуль в системе модулей языков Standard ML и OCaml; модуль-функция, принимающий на входе модули-определения и порождающий на их основе новые модули-определения.